

Persone
Aaron Judge (26 aprile 1992), giocatore di baseball statunitense
Mychal Judge (1933-2001), francescano statunitense
Michael Craig Judge (17 ottobre 1962), attore, regista e produttore statunitense
William Quan Judge (1851-1896), filosofo e scrittore irlandese

Altro
Judge, gruppo musicale
The Judge, film del 2014
Judge Judy, programma televisivo statunitense